Normanna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Normanna Township (Minnesota)
 Normanna Township (North Dakota)

Normanna ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Normanna (Texas)

Siehe auch:
 Normania Township